Estevan steht für:
 eine spanische Form des Vornamens Stefan
 Estevan (Saskatchewan), eine Stadt in Kanada

Estevan ist der Familienname von:
 Pablo Barrachina Estevan (1912–2008), ein spanischer Geistlicher
 Pedro Estevan (* 1951), spanischer Perkussionist

Siehe auch:
 Esteban